Hegemann ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandrine Hegemann (1877–1926), deutsche Sozialpädagogin
 August Hegemann (1871–1945), deutscher Verwaltungsbeamter
 Carl Hegemann (* 1949), Autor, Theaterschaffender und Professor für Dramaturgie an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig
 Christiane Hegemann, Filmeditorin 
 Dietfried Müller-Hegemann (1910–1989), deutscher Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut
 Dimitri Hegemann (* 1954), deutscher Kulturmanager
 Detlef Hegemann (1927–2011), deutscher Unternehmer
 Emil Hegemann (1887–1982), deutscher Werbefachmann, PR-Berater und Hundezüchter
 Ernst Hegemann (1852–1929), deutscher Geodät und Hochschullehrer
 Erwin Hegemann  (1924–1999), deutscher Künstler
 Franz Florenz Engelbert Hegemann (1846–1917), deutscher Architekt und Post-Baubeamter
 Frauke Hegemann (* 1976), deutsche Managerin

 Gerd Hegemann (1912–1999), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Helene Hegemann (* 1992), deutsche Autorin, Regisseurin und Schauspielerin
 Jörg Hegemann  (* 1966), deutscher Boogie-Woogie-Pianist
 Josef Hegemann (1910–1996), deutscher Maler des Informel
 Liane Hegemann (* 1969), deutsche Sängerin siehe Lyane Leigh
 Lothar Hegemann (* 1947), deutscher Politiker
 Marta Hegemann (1894–1970), deutsche Malerin
 Max Hegemann (1876–1921), Bäcker, Gewerkschaftsfunktionär, Hamburger Bürgerschaftsabgeordneter und Senator (SPD)
 Michael Hegemann (* 1977), deutscher Handballspieler
 Peter Hegemann (* 1954), deutscher Biophysiker
 Werner Hegemann (1881–1936), Stadtplaner, Architekturkritiker und politischer Schriftsteller
 Werner Hegemann (Bauingenieur) (1937–2013), deutscher Bauingenieur

Hegemann ist auch der Name einer Unternehmensgruppe:
 Hegemann-Gruppe

Siehe auch:
 Hegmann
 Hegermann